L'analyse technique sociale est la pratique par laquelle les investisseurs financiers partagent leurs analyses techniques afin d'anticiper au mieux l'évolution des cours d'un actif (produit financier).

Les analyses techniques sont réalisées sur des graphiques de cours. Les traders y tracent des figures chartistes, y ajoutent leurs indicateurs techniques (tels que Ichimoku Kinko Hyo, MACD, moyenne glissante, relative strength index (RSI), stochastiques...) et analysent les chandeliers japonais.

Principales caractéristiques 

L'analyse technique sociale ne se limite pas au simple partage de graphiques. Elle permet aussi la confrontation :
 d'idées de trade, selon si les investisseurs traitent les marchés financiers en tendance ou en contre-tendance ;
 de sentiments, selon les dernières figures chartistes ;
 de psychologies, selon l'expérience de chaque investisseur ;
 de techniques et méthodes de trading ;
 de panels d'outils financiers, selon les indicateurs techniques utilisés.

Sur chaque produit financier, à un instant T, il y a toujours un acheteur et un vendeur au carnet d'ordres. Ceci implique que deux investisseurs (ayant pourtant le même graphique) ont une anticipation inverse de l'évolution future des cours.

L'analyse technique sociale permet de réunir les investisseurs financiers qui utilisent l'analyse technique, dans le sens ayant les meilleures statistiques (en fonction des diverses figures chartistes détectées, des différents outils de trading utilisés...).

Évolution 

L'analyse technique sociale se rapproche du trading social. Elle est également propulsée par les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Les investisseurs et traders professionnels ont vite compris l'intérêt de partager leurs analyses techniques sur la toile. Les réseaux d'investisseurs/analystes en ligne ont commencé à émerger, tels que TradingView (États-Unis) ou CentralCharts (International).

Voir aussi

Liens externes 
 Le ivre intitulé Trading à sens unique (Éditions tribuforex)
 Tradingview (États-Unis)
 CentralCharts (International)

Analyse_technique
Trading
Web_social